Bumiaji (Bumiaji)
 Bumiaji (Gondang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing